Die Eredivisie 2012/13 war die 57. Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 10. August 2012 mit dem Spiel Willem II Tilburg – NAC Breda und endete am 12. Mai 2013.

Niederländischer Meister wurde zum 32. Mal Ajax Amsterdam, der damit seinen Titel erfolgreich verteidigte. Der FC Zwolle als Meister der Eerste Divisie, der zur neuen Saison den ehemaligen Vereinsnamen PEC Zwolle wieder annahm, und Willem II Tilburg traten als Aufsteiger an.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister nahm an der Gruppenphase, der Zweite an der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League teil. Der Pokalsieger, Dritte und Vierte, qualifizierten sich für die Europa League. Der vierte Teilnehmer wurde in Play-offs zwischen den Teams auf den Plätzen 5 bis 8 ermittelt.

Der Tabellenletzte stieg direkt ab. Die Teams auf den Plätzen 16 und 17 spielten in insgesamt 16 Relegationsspielen gegen die Mannschaften auf Platz 2 bis 9 der Ersten Division um den Aufstieg in die Eredivisie. Nach Hin- und Rückspiel galt die Auswärtstorregel.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Qualifikationsspiele

UEFA Europa League 
Die Plätze 5 bis 8 der Eredivisie spielten in zwei Play-off-Runden jeweils mit Hin- und Rückspiel einen weiteren Startplatz zur UEFA Europa League aus. Die beiden Gewinner der ersten Runde trafen in der zweiten Runde aufeinander. Der Sieger aus diesem Spiel startete dann in der 2. Qualifikationsrunde der UEFA Europa League 2013/14.

 1. Runde
Die Hinspiele fanden am 16. und die Rückspiele am 19. Mai 2013 statt.

|}

 2. Runde
Das Hinspiel fand am 23. und das Rückspiel am 26. Mai 2013 statt.

|}

Relegation 
Die Plätze 16 und 17 der Eredivisie und die Plätze 2 bis 9 der Eerste Divisie spielten in drei Play-off-Runden jeweils mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Die beiden Gewinner der ersten Runde trafen in Runde 2 auf den 16. und 17. der Eredivisie. Zeitgleich spielten die Plätze 2 bis 5 der Eerste Divisie gegeneinander. In Runde 3 trafen dann die vier Gewinner aus der zweiten Runde aufeinander. Die beiden Sieger der dritten Runde qualifizierten sich für die Eredivisie 2013/14.

 1. Runde
Die Hinspiele fanden am 8. und die Rückspiele am 11. Mai 2013 statt.

|-
|}

 2. Runde
Die Hinspiele fanden am 16. und die Rückspiele am 19. Mai 2013 statt.

|}

 3. Runde
Die Hinspiele fanden am 23. und die Rückspiele am 26. Mai 2013 statt.

|}
Damit war Go Ahead Eagles aus Deventer in die Eredivisie aufgestiegen, Roda JC Kerkrade hatte den Klassenerhalt geschafft.

Die Meistermannschaft von Ajax Amsterdam 
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben) 

* Gregory van der Wiel (3/-), Vurnon Anita (1/-), Theo Janssen (2/1) und Eyong Enoh (3/-) haben den Verein während der Saison verlassen

Torschützenliste 
Nur Tore in der regulären Saison werden berücksichtigt.

Weblinks 
 Eredivisie auf wildstat.com
 Saison auf rsssf

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2012/13